Урош I може бити:

 Урош I Вукановић, српски велики жупан од 1112. до 1145. године
 Стефан Урош I, српски краљ од 1243. до 1276. године

Види још 
 Урош II (вишезначна одредница)
 Стефан Урош (вишезначна одредница)
 Урош Вукановић (вишезначна одредница)
 Урош Немањић (вишезначна одредница)